Libanonoorlog (1982)
 Israëlisch-Libanese Oorlog (2006)